Ненад Милосављевић (Прилеп, 29. децембар 1941) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Детективи ТВ серија || /
|-
| 1971. || Црно семе || Нико
|-
| 1972. || Истрел || /
|-
| 1973. || Уклети смо, Ирина || Мече
|-
| 1975. || Илинка ТВ филм || 
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1975. || Патот кон иднината ТВ серија || /
|-
| 1975. || Парадоксот на Диоген ТВ филм || Бранителот
|-
| 1976. || Најдужи пут || Крсте (као Ненад Милосављевикј)
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || Крсте
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1977. || Големата соба ТВ филм || /
|-
| 1977. || Пресуда || /
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Време, води || Поп Трифиле (као Ненад Милосављевикј)
|-
| 1980. || Двојка ТВ филм || Симон
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Питу Гули
|-
| 1982. || Тумба, тумба дивина ТВ филм || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Карађорђева смрт ТВ филм || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Грб позади ТВ филм || /
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || До, ре, ми ТВ серија || /
|-
| 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1994 1997. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Глас ТВ филм ||
|-
| 2006. || Нави ТВ филм || Дедо Марко
|-
| 2007. || Црна Зора || Ститарац
|-
| 2007. || Досие - К ТВ филм || Кодосот Столе (као Ненад Милосављевикј)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Македонски народни приказни ||
|-
| 2016. || Ослобођење Скопља || Свештеник
|-
| 2016. || Голден Фиве || Алавантие
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Прилепчани
Срби у Северној Македонији